Смеречанський:
 Смеречанський Ярослав (1909–2002) — композитор, диригент, музикант, педагог.
 Смеречанський Емануїл (1888–1978) — педагог, народний різьб'яр.